Horáková ist der Familienname folgender Personen:

 Alena Horáková (* um 1960), tschechische Badmintonspielerin
 Dana Horáková (* 1947), deutsch-tschechische Journalistin und Politikerin
 Hana Horáková-Machová (* 1979), tschechische Basketballspielerin 
 Marie Horáková (* 1959), tschechische Schauspielerin und Sängerin
 Milada Horáková (1901–1950), tschechoslowakische Widerstandskämpferin und Frauenrechtlerin

Horáková steht für:

 (44530) Horáková, Asteroid des mittleren Hauptgürtels